TOI steht für:
 The Times of India, größte englischsprachige Tageszeitung Indiens
 Third-order Intercept Point, siehe Intercept Point #Definition
Transiting Exoplanet Survey Satellite Object of Interest, vom Weltraumteleskop TESS entdeckte Himmelskörper

Toi steht für:
 Toi (Niue), Ort auf der Insel Niue im südlichen Pazifischen Ozean
 Toi (Süd-Amanatun), Dorf im indonesischen Distrikt Süd-Amanatun in Westtimor
 ehemalige Stadt in Japan in der Präfektur Shizuoka, siehe Izu (Shizuoka)

Toi ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Toi (König), König von Hamath
 Mutsuo Toi (1917–1938), japanischer Amokläufer
 Roman Toi (1916–2018), estnischer Komponist

toi steht für:
 Chitonga (ISO-639-3-Code), Bantusprache des Volkes der Tonga am Mittellauf des Sambesi

Siehe auch:
 TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme
 toi, toi, toi
 ToiToiToi
 TOJ
 Toy

Abkürzung